Alexandre Chichkov (1754-1841), amiral, écrivain, homme d'État russe ;
Nikolaï Alexandrovitch Chichkov (1856-1910), membre du Conseil d'État de l'Empire russe;
Alexandre Chichkov, chimiste russe, directeur-adjoint de l'Institut de physique-chimie à l'Académie des sciences de Russie ;
Alexandre Chichkov, ancien patineur artistique soviétique, qui remporte en 1988 les championnats du monde juniors de patinage artistique avec sa partenaire Oksana Grichtchouk.
Viatcheslav Chichkov (1873-1945), écrivain russe ;
Ratmir Chichkov (1988-2007), rappeur russe ;
Tsatcho Chichkov (1837-1877), milicien bulgare, héros de la guerre russo-turque.

Homonymie de patronyme
Patronyme russe